Tigers bezeichnet:
 Tigers (2020), schwedisch-italienisch-dänischer Spielfilm von Ronnie Sandahl

Tigers ist Namenszusatz folgender Sportmannschaften:
 Detroit Tigers, Baseball
 Nürnberg Ice Tigers, Eishockey
 Straubing Tigers, Eishockey
 SCL Tigers, Eishockey
 Tigers (Namibia), Fußball
 Tigers Tübingen, Basketball